

Птахи 
 Гуска — рід птахів з родини качиних.

Топоніми 
 Гуска — село в Україні, Коростенському районі Житомирської області.

Гідроніми 
 Гуска — річка в Україні, ліва притока Цвітохи
 Гуска — річка на Київщині, притока Білки, басейн Тетерева.

Особистості 
 Гуска Євген Миколайович — майор Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня .

Примітки